Johann Gebauer ist der Name folgender Personen:

* Johan Christian Gebauer (1808–1884), dänischer Komponist
 Johann Jakob Gebauer (1745–1818), deutscher Verleger
 Johann Justinus Gebauer (1710–1772), deutscher Verleger

Siehe auch
 Johannes Gebauer